На Евровидении 1993 Ирландию представила Нив Кавана с песней In Your Eyes. Ирландия заняла 1 место со 187 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Италия, Мальта, Норвегия, Словения, Швеция, Швейцария и Великобритания; наибольшее количество очков (12) от Ирландии получили Нидерланды.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1993»